Bassac steht für:

 Bassac (Fluss) (vietn. Hậu Giang), Mündungsarm des Mekongs in Kambodscha und Vietnam
 Bassac (Charente), französische Gemeinde im Département Charente, Region Nouvelle-Aquitaine 
 Bassac, Ortsteil der Gemeinde Beauregard-et-Bassac, Département Dordogne, Region Nouvelle-Aquitaine
 British Association of Settlements and Social Action Centres 

Des Weiteren ist Bassac eine verkürzte Form des laotischen Begriffs Champasak.